Старый город Тарнобжега () — один из районов (, оседле) города Тарнобжег, Польша, образованный решением Городского совета Тарнобжега. Старый город Тарнобжега является центральным, важным и самым старым районом Тарнобжега. В Старом городе располагаются важнейшие историко-архитектурные и культурные памятники города, а также административные учреждения местной власти.

История 
До II Мировой войны в Старом городе Тарнобжега проживала многочисленная еврейская община.

Границы Старого города были установлены Городским советом Тарнобжега в 1991 году. В настоящее время Старый город включает в себя площадь Бартоша Гловацкого и улицы, окружающие эту площадь (ул. Сандомерская, ул. Костюшки, ул. Шерока).

В Старом городе находятся государственные учреждения Тарнобжега: Городской совет, Администрация Председателя Городского совета, Районный и Городской суды, Государственная трудовая инспекция, Высшая государственная профессиональная школа, Музыкальное училище и другие образовательные учреждения.

Достопримечательности 
 Доминиканская церковь (с неё начинается Малопольский Путь Святого Иакова);
 Памятник, посвящённый Бартошу Гловацкому.

Ссылки 
 Biuletyn Informacji Publicznej — Osiedla Miasta 

Районы Тарнобжега